Ženská dvouhra Dubai Tennis Championships 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla italská tenistka Sara Erraniová, která se před zahájením odhlásila pro natažení přitahovačů.

Němka Angelique Kerberová se mohla v případě zisku titulu vrátit do čela žebříčku WTA. V semifinále ji však potřetí za sebou v řádu měsíců vyřadila Svitolinová.

Vítězkou se stala sedmá nasazená 22letá Ukrajinka Elina Svitolinová, jež ve finále i podruhé v kariéře zdolala dánskou turnajovou desítku Caroline Wozniackou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z kategorie Premier 5. Prodloužila tak sérii na 12 zápasů bez porážky, když navázala na výhry ve Fed Cupu a trofej z tchajpejského Taiwan Open 2017. Wozniacká odešla z finále poražena druhý týden v řadě, když nzevládla závěrečný duel ani na předcházejícím Qatar Total Open.

900bodový zisk Svitolinové zajistil, jako vůbec první ukrajinské tenistce v historii, premiérový průnik do elitní světové desítky žebříčku WTA, když se 27. února 2017 posunula z 13. na 10. příčku s minimální ztrátou 25 bodů za osmou Kuzněcovovou. Stala se tak 120 členkou elitního klubu hráček Top 10 od zavedení klasifikace v roce 1975.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2017